Хильперик II (ок. 436—491) — король бургундов (473—491).
 Хильперик II ок. 670—721) — король франков, из династии Меровингов.